M62 ou M-62 peut désigner :

Sciences 
Astronomie
 M62, un amas globulaire de la constellation d’Ophiuchus.

Médecine
 Myopathies: Autres atteintes musculaires, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Chvetsov M-62, un moteur d’avion soviétique.

Autoroute
  Autoroute britannique M62 reliant Liverpool à Kingston upon Hull.

Chemin de fer
 M62, une locomotive pour trains de fret.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres